Szwajcaria:
 Tavi – franko-prowansalska nazwa gminy Tafers

Osoby:
 Janne Tavi – fiński hokeista

Zobacz też:
 Kareh Tavi
 Rikki-Tikki-Tavi
 TAVI